

Geografia
 Arrondissement di Lons-le-Saunier – arrondissement dipartimentale della Francia situato nel dipartimento del Giura
 Lons-le-Saunier – comune francese di 18.804 abitanti capoluogo del dipartimento del Giura
 Cantone di Lons-le-Saunier-1 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lons-le-Saunier
 Cantone di Lons-le-Saunier-2 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lons-le-Saunier
 Cantone di Lons-le-Saunier-Nord – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lons-le-Saunier
 Cantone di Lons-le-Saunier-Sud – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lons-le-Saunier

Persone
 Alice Saunier-Seité (1925-2003) – politica e accademica francese
 Matthieu Saunier (1990) – calciatore francese

Pagine correlate
 Saunière